Купата на носителите на купи 1975/76 е 16-ото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 32 клуба, сред които 25 актуални носители на национални купи и 7 загубили финалиста (Юргорден, Атлетико Мадрид, Ланс, Щурм Грац, Борац Баня Лука, Панатинайкос и Халадаш Сомбатхей). Тъй като настоящият носител на трофея Динамо Киев става шампион на СССР, следователно се класира за Купа на европейските шампиони 1975/76 и не може да защити титлата си. Албания отново не изпраща представител.

Финалът се играе на 5 май 1976 г. на стадион Хейзел в Брюксел.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 16/17 септември, а реваншите са от 30 септември до 2 октомври 1975 г.

1 Първата среща се играе в Патра.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 22 октомври, а реваншите са на 5 ноември 1975 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 3 март, а реваншите са на 17 март 1976 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 31 март, а реваншите са на 14 април 1976 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1975/76
 Купа на УЕФА 1975/76

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1975/76 

Купа на носителите на купи